Gilbert Robin peut désigner :
 Gilbert Robin (1893-1967), écrivain français ;
 Gilbert Robin (1942-2002), footballeur français ;
 Gilbert Robin, acteur français.